Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Venus Williams 6–4, 6–0.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (semifinali)
 Martina Hingis (campionessa)
 Steffi Graf (secondo turno)
 Venus Williams (finale)

 Mary Pierce (primo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Amanda Coetzer (semifinali)
 Nathalie Tauziat (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1999